San Domeniko ima više značenja:
 San Domeniko (Kazerta)
 San Domeniko (Ređo di Kalabrija)
 San Domeniko (Verbano-Kuzio-Osola)
 San Domeniko (Vičenca)